Парафії Бразького округу — португальські парафії в окрузі Брага. Станом на 2013 існувало 514 парафій.





























Список

Посилання 

 

Парафії Португалії
Парафії Бразького округу